Навасардя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Навасардян, Ашот Цолакович (1950—1997) — армянский национальный и политический деятель.
 Навасардян, Грант Овикович (1994—2015) — российский борец, неоднократный призёр чемпионатов России по греко-римской борьбе.
 Навасардян, Светлана Оганесовна (род. 1946) — армянская пианистка.